Никола́й Ви́кторович Па́влов (р. 8 июня 1948) — российский .

Биография 
После окончания средней школы в составе первой группы студентов был направлен на учебу в университет г. Улан-Батора.

1973 год — окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

С 1979 г. — на дипломатической работе.
1979—1984 гг., 1986—1992 гг. — работал в посольстве в Монголии.
31 мая 1996 — 18 октября 1999 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Монголии.
Февраль 2002—ноябрь 2004 гг. — Посол по особым поручениям, представитель МИД России в Сибирском федеральном округе.
24 марта 2005—8 июля 2009 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения.

Семья 
Женат, имеет двоих сыновей.

Награды 
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 декабря 1995)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (7 ноября 1997)
 Чрезвычайный и полномочный посол (20 августа 2004)

Примечания

Ссылки 
 Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении вручил свои верительные грамоты Президенту РА

Сибирский федеральный округ
Послы Российской Федерации в Армении
Послы Российской Федерации в Монголии